Kazimierz Henryk Angerman (1898-1982), oficer Wojska Polskiego
 Kazimierz Konstanty Angerman (1864-1934), prawnik, sędzia